Shui Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shu He (vattendrag i Kina, lat 34,11, long 118,51), 
 Qiushui He, vattendrag, Shanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar